Six comtés des États-Unis portent le nom de comté de Newton () :
 le comté de Newton, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Newton, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Newton, situé dans l'État de l'Indiana ;
 comté de Newton, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Newton, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Newton, situé dans l'État du Texas.